El término manipulador (en un sentido general, «aquella persona o mecanismo que manipula») puede referirse a:

Ocupaciones 
 Manipulador de alimentos, persona que por su actividad laboral tiene contacto directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio.

Mecanismos 
 Manipulador mecánico, mecanismo formado por una serie de segmentos articulados entre sí, con varios grados de libertad, destinado al agarre y desplazamiento de objetos;
 Manipulador telegráfico, dispositivo que, accionado por el operador de la estación transmisora, permite abrir y cerrar el circuito de la línea telegráfica para componer los mensajes;

Otros 
 Manipulador, en psicología, persona que realiza técnicas de manipulación mental.